Кадиш — многозначный термин.

 Кадиш — еврейская молитва.
 Кадиш — в конном деле термин для нечистокровных арабских лошадей; антоним — азиль.
 Кадиш, Михаил Павлович (1886—1962) — юрист, переводчик, журналист, общественный деятель русской эмиграции.
 «Кадиш» — 15-й эпизод 4-го сезона телесериала «Секретные материалы».
 «Кадиш» — российский фильм 2019 года.
 «Кадиш» - поэма Александра Галича о Януше Корчаке.

Примечания